Por Chacabuco pode estar à procura de:

Argentina 
 Chacabuco (partido) - um partido (município) da província de Buenos Aires
 Chacabuco (Argentina) - uma localidade
 Chacabuco (departamento de San Luis)
 Chacabuco (departamento do Chaco)
 Parque Chacabuco - um bairro de Buenos Aires

Chile 
 Província de Chacabuco
 Batalha de Chacabuco - uma batalha decisiva da Independência do Chile

Desambiguação